In 2021 werd het 111de Campeonato Paraibano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Paraíba. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 14 april tot 20 juni. Campinense werd kampioen.

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Totaalstand

(1):Campinense plaatste zich in eerste instantie voor de Série D, maar omdat zij daar dit seizoen promotie konden afdwingen ging de plaats naar São Paulo Crystal

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paraibano
Paraib